Салеш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Салеш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор